Анабас, или рыба-ползун () — вид лабиринтовых рыб из семейства ползуновых (Anabantidae).

Строение и образ жизни 
Небольшие, длиной до 20 см, пресноводные костные рыбы, внешне похожие на окуней. Обитают в Южной Азии (Индия, Мьянма, Таиланд, Индонезия) и на Филиппинских островах. Окраска тела буровато-зелёная, брюхо желтоватое. Благодаря специальному наджаберному органу (лабиринт), служащему для дыхания атмосферным воздухом, может долго (до нескольких суток) оставаться вне воды. Нередко выползает на берег и даже залезает на деревья, пользуясь для передвижения плавниками. Делает это в поисках более подходящего места обитания. Так осуществляются и массовые переселения из высыхающих водоёмов в новые.

Иллюстрации

Примечания

Ссылки 
 Анабас Справочная информация. Описание вида, содержание, разведение.
 Анабас (Anabas testudineus) или рыба-ползун Описание вида.

Пресноводные рыбы
Ползуновые
Животные, описанные в 1792 году
Рыбы Азии